Села:
 Корсунівка — Полтавська область, Лохвицький район
 Корсунівка — Харківська область, Валківський район